De Tweede Kamerverkiezingen 1994 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 3 mei 1994.

De verkiezingen werden gehouden als gevolg van de afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer die gekozen was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989.

Deelnemende partijen
Aan deze verkiezingen namen de volgende partijen deel:

Uitslag

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag naar partij 
Bij deze verkiezingen deden zich enkele (voor Nederland grote) verschuivingen voor. De regeringspartijen, Partij van de Arbeid (PvdA) en Christen-Democratisch Appèl (CDA), verloren respectievelijk twaalf en twintig zetels, waardoor de zittende coalitie haar meerderheid verloor. De ouderenpartijen Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en Unie 55+ kwamen nieuw binnen met respectievelijk zes en één zetel. Nieuwkomer in de Kamer was ook de Socialistische Partij (SP) met twee zetels.

Democraten 66 (D66) won twaalf zetels en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) negen; GroenLinks verloor een zetel. Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en Centrum Democraten (CD) wonnen beide twee zetels. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) verloor (voor het eerst sinds 1956) haar derde zetel.

Gekozen leden

Kabinetsformatie

Na een moeizame formatie werd op 22 augustus 1994 het kabinet-Kok I gevormd. Dit was het eerste kabinet sinds 1918 zonder deelname van confessionele partijen.